Helmut Bross ist der Name folgender Personen:

* Helmut Bross (Physiker) (* 1931), deutscher Physiker
 Helmut Bross (Rennfahrer) (1939–2015), deutscher Automobilrennfahrer und Unternehmer